Првенство СФР Југославије у рагбију 1974. је било 19. издање првенства комунистичке Југославије у рагбију. Играло се по правилима Рагбија 15. 

Титулу је освојио Динамо из Панчева.

Учесници

Табела

Види још 

Велика подела у рагбију

Рагби јунион

Рагби репрезентација Југославије

Референце 

Сезоне Првенства СФР Југославије у рагбију
Рагби у 1974.